Куйо — географический и исторический регион на западе Аргентины, состоящий из провинций Мендоса, Сан-Хуан и Сан-Луис.
 (1917) Куйо — небольшой околоземный астероид из группы Амура (III), который входит в состав семейства Алинды и характеризующийся сильно вытянутой орбиты.
 Эль-Куйо — небольшой посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Тисимин.